Chiron – planetoida o numerze katalogowym 2060
 Chiron (Chejron, gr. Cheiron) – w mitologii greckiej jeden z centaurów

Zobacz też 
 Bugatti 18/3 Chiron – samochód
 Louis Chiron – monakijski kierowca Formuły 1